Социал-демократическая партия России:
 Социал-демократическая партия России — созданная в 1990 году как политическая партия РСФСР. В 2002 году Минюст попытался ее ликвидировать. СДПР выиграла суд, который постановил восстановить ее в списке партий. Окончательно ликвидирована в 2011 году. На протяжении 2001-2007 годов существовали две партии с одинаковым названием, поэтому иногда применялись названия СДПР(с) (старая) и СДПР(г)  (Горбачева) - для следующей СДПР.
 Социал-демократическая партия России — созданная в 2001 году путём объединения РОСДП и РПСД, под руководством М. С. Горбачёва, К. А. Титова и В. Н. Кишенина, ликвидированная в 2007 году.
 Социал-демократическая партия России — созданная в 2012 году А. В. Богдановым, под председательством С. О. Рамазанова, ликвидированная в 2019 году.